Масло:

 Масло — собирательное название ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
 Сливочное масло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок.
 Растительное масло — продукт, извлекаемый из растительного сырья.
 Подсолнечное масло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.
 Сокращённое название художественных масляных красок.

Фамилия 
 Масло, Ян (род. 1986) — словацкий футболист.